Marinus Adrianus Koekkoek (1807-1868)
Marinus Adrianus Koekkoek (1873-1944)